Bílá skála je veřejnosti málo známý skalní útvar v Orlických horách. Nachází se asi 1,5 km severovýchodně od osady Zdobnice v severním temeni hřbetu Smyk v nadmořské výšce 910 m. Nachází se asi 4 km severozápadně od známého horského střediska Říčky v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Bílá skála není zpřístupněna turistickými značkami, nejblíže se nachází žlutá turistická značka spojující Zdobnici s Pěticestím. Z této značky odbočuje k Bílé skále neznačená lesní stezka, odbočující krátce před vyústěním zimní (běžkařské) spojky z Říček.

Hlavní zajímavostí jsou rulové skalní útvary vzniklé mrazovým zvětráváním (mrazové sruby a ostré hřebeny), které patří k nejvýraznějším v Orlických horách.

Odkazy

Literatura 
 Mapa KČT č. 27 Orlické hory

Externí odkazy 
 fotogalerie z Bílé skály 

Skalní útvary v Královéhradeckém kraji
Skalní útvary v Orlických horách
Zdobnice